

Єленін — село в гміні Борув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Єленін — село в гміні Жаґань Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Єленін — село в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства